«Принцесса Клевская» (La Princesse de Clèves) — исторический роман на французском языке, опубликованный анонимно в Париже в марте 1678 года. Его действие происходит при дворе Генриха II Валуа с октября 1558 по ноябрь 1559 года. Автором, как правило, называют мадам де Лафайет. Роман стоит у истоков европейской традиции психологического романа. Его русский перевод появился в 1959 году.

Характеристика 
Работа над романом, действие которого разворачивается во времена Генриха II, началась около 1672 года; ещё до публикации он стал известен публике в списках, а сразу же по выходе в свет на страницах журнала «Меркюр Галан» развернулось бурное его обсуждение. Книгу упрекали в неестественном изображении переживаний героев, в плагиате, а главное — в «нерегулярности», несоответствии нормативной эстетике классицизма.

За исключением главной героини, все персонажи романа — исторические лица. Основную сюжетную интригу составляет история незаконной любви принцессы Клевской (прототип — Франсуаза де Роган, тётка Анри де Рогана) к герцогу Жаку Немурскому (двоюродный брат короля Франциска I). От других литературных произведений XVII века роман выгодно отличают психологизм и реалистичность описаний.

Лишь со временем читатели по достоинству оценили новаторский характер романа, глубоко психологическую трактовку вполне традиционного «любовного треугольника», искусное соединение бытовой обыденности и высокой символики (отзвуки легенды о Тристане и Изольде). В книге встречается немало максим в духе Ларошфуко, а также ощутимо влияние идей янсенизма и Паскаля; финал её читается как протест по отношению к светской системе ценностей.

Экранизации 
В 1961 году роман был экранизирован Жаном Деланнуа по сценарию Жана Кокто. Главную роль сыграла Марина Влади, роль принца Клевского — Жан Маре. Имеются также вольные экранизации, осуществлённые известными режиссёрами: «Письмо» (реж. Мануэл де Оливейра, 2000), «Верность» с Софи Марсо (реж. Анджей Жулавский, 2001) и «Прекрасная смоковница» с Луи Гаррелем (реж. Кристоф Оноре, 2008).

Всплеск интереса к роману 
В 2009 году в ходе дебатов о будущем системы французского образования президент Николя Саркози привёл в качестве примера оторванности системы образования от практики тот факт, что вопросы по содержанию «Принцессы Клевской» входят в программу экзамена на замещение государственных должностей. Противники реформы ответили на это публичными чтениями отрывков из романа. Данные события привели к росту продаж книги.

Иллюстрации

Ссылки 
 Чекалов К. А. Мари-Мадлен де Лафайет и её творчество

Исторические романы на французском языке
Романы 1678 года
Исторические романы о XVI веке
Психологические романы
Романы Франции